Gillock ist der Familienname folgender Personen:

 William Gillock (1917–1993), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Gillockbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gillock Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika